Красный Пахарь — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Соколовского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, на правом берегу реки Малая Ира, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к северо-западу от города Кирсанова, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 470—510 мм. Средняя температура января составляет −11,3 °С, июля — +20,4 °С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из одной улицы (ул. Краснопахарская).

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района